Рустем Айбекович Жаныаманов (; 6 июня 1987; , Алматинская область, КазССР, СССР) — казахстанский  кино и театра, .

Биография 
Родился в 6 июня 1987 году в селе Ашысай Енбекшиказахского района Алматинской области.

В 2007 году окончил колледж Казахской Национальной академии искусств им. Т.Жургенова, в 2012 году факультет «Режиссура» Казахской Национальной академии искусств им.Т. Жургенова в мастерской режиссёра, заслуженного деятеля Казахстана Булата Атабаева.

В 2012 году в Жамбылском областном казахском драматическом театре им. Ж.Досмухамедова поставил пьесу Дарио Фо «Свободная пара» и получил высокую оценку со стороны театральных критиков.

В 2017 году в Государственном театре кукол впервые в целях развития режиссерского аспекта в направлении театра кукол, поставил спектакли «Жеребенок и волчонок» Ж. Омарова, «Запах полыни» Р. Отарбаева.

В настоящее время режиссёр-постановщик Государственного театра кукол.

Фильмография

Семья 
Жена — Жанаргуль Жаныаманова (род. 1989), актриса Казахского государственного академического театра драмы имени Мухтара Ауэзова.
Воспитывают трёх сыновей.

Ссылки 
 Рустем Жаныаманов на официальном сайте Государственного театра кукол 
 на официальном сайте Instagram

Выпускники Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова